Sint-Willehaduskerk (Accum)
 Sint-Willehaduskerk (Bremen)
 Sint-Willehaduskerk (Emmer-Compascuum)
 Sint-Willehaduskerk (Stade)
 Sint-Willehaduskerk (Wilhelmshaven)
 Sint-Willehaduskerk (Wremen)

Willehadus